Zamachy w Moskwie (8 stycznia 1977)
 Zamachy w Moskwie (8 i 13 września 1999)
 Zamach na moskiewski teatr na Dubrowce (23–26 października 2002)
 Zamach na Placu Czerwonym w Moskwie (9 grudnia 2003)
 Zamach w metrze w Moskwie (6 lutego 2004)
 Zamachy w metrze w Moskwie (29 marca 2010)
 Zamach na lotnisku Domodiedowo pod Moskwą (24 stycznia 2011)